Пече́рский — фамилия, происходящая от слова «пещера».

Монахи 
 Агапит Печерский (? — 1095) — инок Киево-Печерского монастыря, врач безмездный.
 Акиндин Печерский (значения) — два настоятеля Киево-Печерского монастыря.
 Алипий Печерский (? — 1114) — преподобный святой, киевский мозаичист, иконописец и ювелир.
 Анастасий Печерский (конец XII — начало XIII) — инок Киево-Печерского монастыря.
 Антоний Печерский (983—1073) — святой, основатель Киево-Печерской лавры.
 Ахила Печерский (конец XIII—XV (?) века) — инок Киево-Печерского монастыря.
 Варлаам Печерский — православный святой XI века, первый игумен Киево-Печерской лавры.
 Григорий Печерский (ум. 1093) — преподобномученик, чудотворец.
 Дионисий Печерский (ум. после 1463) — инок Киево-Печерского монастыря, иеромонах.
 Евстратий Печерский (? — 1097) — святой Русской православной церкви, преподобномученик.
 Евфимий Печерский — схимник Киево-Печерского монастыря
 Еразм Печерский — инок Киево-Печерского монастыря.
 Игнатий Печерский (ум. ранее 1434 года) — архимандрит Киево-Печерского монастыря.
 Иеремия Печерский (ум. ок. 1070 года) — преподобный Русской церкви.
 Иероним Печерский — инок Киево-Печерского монастыря.
 Илия Печерский — инок Киево-Печерского монастыря, предположительно, прототип Ильи Муромца.
 Исаакий Печерский (? — 1090) — преподобный, затворник киево-печерский.
 Корнилий Псково-Печерский (1501—1570) — игумен Псково-Печерского монастыря.
 Кукша Печерский (? — 111?) — иеромонах Киево-Печерского монастыря, преподобномученик.
 Никон Печерский (? — 1088) — древнерусский церковный деятель XI века, игумен Киево-Печерского монастыря.
 Серапион Печерский (? — 1275) — русский проповедник и писатель.
 Панкратий Печерский (или Панкратий Затворник) — преподобный Русской православной церкви живший в XIII веке. 
 Феодосий Печерский (ок. 1008 — 1074) — один из основателей Киево-Печерской лавры, ученик Антония Печерского.

Фамилия 
 Печерский, Александр Аронович (1909—1990) - офицер РККА, руководитель успешного восстания в концлагере в годы Второй мировой войны.
 Печерский, Лев Израилевич (1923—2010) — российский фаготист и педагог.
 Печерский, Михаил Фёдорович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Печерский, Николай Павлович (1915—1973) — советский детский писатель.
 Печерский, Фёдор Иванович (?—1833) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.

Другое 
 Печерский — лесопарк на окраине Могилёва, Белоруссия.

См. также 
 Печерск
 Печерский монастырь
 Киево-Печерский лицей № 171 «Лидер»
 Киево-Печерский патерик — сборник рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и житий его первых насельников.
 Андрей Печерский — псевдоним П. И. Мельникова, русского писателя